Бараба́нов (м), Бараба́нова (ж) — русская фамилия. Известные носители:

Барабанов 
 
 
 Барабанов, Василий Арсентьевич (1900—1964) — полковник, I-й зам. начальника ГУЛАГа МВД, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Барабанов, Иван Ильич (1925—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Барабанов, Илья Алексеевич (род. 1985) — журналист, заместитель главного редактора журнала The New Times.
 Барабанов, Никита Сергеевич (род. 2001) — украинский легкоатлет, спринтер.
 
 Барабанов, Олег Николаевич (род. 1971) — российский историк и политолог, педагог.
 Барабанов, Павел Иванович (1909 — ?) — лауреат Ленинской премии.



См. также 
 Барабан
 Баррабан

Примечания